Егемен (, до 199? г. — Лукашевка) — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Раевского сельского округа. Код КАТО — 116855400.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 7 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Раевка.

Абсолютная высота — 353 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Раевка — на юге, село Гуляйполе — на северо-западе.

Близ села проходит проселочная дорога, соединяющая сёла Раевка и Пригородное.

Население 
В 1989 году население села составляло 284 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 263 человека (131 мужчина и 132 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 189 человек (104 мужчины и 85 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 медицинский пункт

Улицы 

 ул. Амангельды Иманова
 ул. Жамбыла Жабаева

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана